Tyché, la divinité tutélaire de la fortune, de la prospérité et de la destinée d'une cité ou d'un État.
Tyché, l'hypothétique neuvième planète du système solaire.
(258) Tyché, un astéroïde découvert en 1886